Hylopezus auricularis é uma espécie de ave da família Formicariidae.

É endémica da Bolívia.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude.

Referências

Hylopezus
Aves da Bolívia
Aves descritas em 1941